Turma da Mônica pode ser:

 Turma da Mônica- Compreende um grupo de personagens de história em quadrinhos criado por Mauricio de Sousa.
Turma da Mônica- É o terceiro álbum, lançado em LP em agosto de 1987 pela Globo Discos/Som Livre (SIGLA).
 Turma da Mônica Baby- Na turminha Baby, são colocados os tradicionais personagens Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali e Bidu com a forma de crianças entre o nascimento e a idade de um ano e meio.
 Turma da Mônica Jovem - é mais uma banda desenhada de autoria de Maurício de Sousa. Trata-se de uma evolução dos personagens da Turma da Mônica, agora adolescentes.
 Turma do Bermudão - É uma "turma" em que são: Jerê (Jeremias), Mané (Manezinho) e "Tigrão" (Titi). Quando o narrador diz seus nomes verdadeiros, eles sempre consertam. Na verdade, eles que inventaram essa turma. Nas primeiras aparições da turma, Franja (Franjinha) também aparecia como um dos membros.
 Turma do Chico Bento - A Turma do Chico Bento mora neste lugar, onde ficam as fazendas do Chico Bento e do Nhô Lau, do qual os meninos roubam goiabas das árvores, a escola da Professora Marocas e o centro da cidade, onde ficam os armazéns e a igreja do Padre Lino.
 Turma do Bidu - Turma do Bidu, criada por Mauricio de Sousa, é constituída essencialmente por objetos inanimados (ossos, pedras, poças de água, etc) que estabelecem diálogos, por vezes marcados pelo non-sense.
 Turma do Horácio - Horácio é um dos principais personagens de Mauricio. Comenta-se que, na verdade, é um alter-ego do próprio autor, através do qual ele pode expressar sua opinião e filosofar.
 Turma do Penadinho - Uma turma de seres do folclore popular mundial, tais como fantasmas vestidos de lençóis, lobisomens, múmias, etc.
 Turma da Tina - As histórias da Turma da Tina são voltadas para o público adolescente. Inicialmente Tina e Rolo tinham visual hippie. Ao longo do tempo, o visual deles foi mudando. Tina talvez seja a personagem mais reformulada de Mauricio de Sousa.
 Turma do Piteco - Uma turma e habitantes dos tempos das cavernas e seu cotidiano, na aldeia de LEM.
 Turma da Mata - Animais antropormorfizados, vivendo na selva sob o comando de um rei leão.
 Turma do Papa-Capim - Uma tribo de índios (estilizados) que vive na Amazônia. É usada por Maurício para passar mensagens ecológicas.
 Turma do Ronaldinho Gaúcho - Em 2006 Mauricio lançou a revista do Ronaldinho, em que repetia a experiência feita anteriormente com o Pelezinho, transformando o jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho em personagem a interagir inclusive com a Turma.
 Turma do Astronauta - Na verdade, 'turma' não seria mais correto, visto que são poucos personagens fixos. Trata-se do ambiente onde se passam as aventuras de 'Astronauta', um astronauta brasileiro que viaja pelo espaço em uma nave redonda.
 As Aventuras da Turma da Mônica (1982)
 A Princesa e o Robô (1983)
 As Novas Aventuras da Turma da Mônica (1986)
 Mônica e a Sereia do Rio (1986)
 Turma da Mônica Em: O Bicho-Papão (1987)
 A Estrelinha Mágica (1988)
 Chico Bento, Óia a Onça (1990)
 Cine Gibi (2004)
 Cine Gibi 2 (2005)
 Uma Aventura no Tempo (2007)
 Cine Gibi 3 (2008)

Desambiguação